Bonitz ist Name folgender Orte:

 Bonitz (Zerbst), Ortsteil von Zerbst/Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Bonitz (Bohunice), Ortsteil von Prosiměřice, Ort in Tschechien

Bonitz ist der Familienname folgender Personen:

 Asja Bonitz (* 1981), deutsche Autorin
 Bernhard Bonitz (1907–1971), deutscher Funktionshäftling
 Eberhard Bonitz (1921–1980), deutscher Kirchenmusiker, Orgelsachverständiger und Komponist
 Hermann Bonitz (1814–1888), deutscher Philologe, Philosoph und Schulreformer
 Ludwig Bonitz (1936–2007), deutscher Maler und Grafiker
 Manfred Bonitz (1931–2012), deutscher Physiker und Informationswissenschaftler
 Matthias Bonitz (* 1951), deutscher Kontrabassist und Komponist
 Peter Bonitz (* 1941), deutscher Politiker (CDU)
 Sarah Bonitz (* 1988), deutsche Schauspielerin
 Sylvia Bonitz (* 1966), deutsche Politikerin (CDU), MdV